Фелікс Аброскін — український актор театру та кіно, сценарист.

Біографія 
Фелікс Аброскін народився 31 березня 1988 року в Києві.

Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка—Карого, курс Михайла Юрійовича Рєзніковича. Раніше грав у виставах Національного Академічного театру російської драми ім. Лесі Українки.

З 2017 співпрацює з Диким театром.

Фільмографія 
 2014 «Особиста справа», друг Лаврухіна;
 2014 «СишИшШоу» – Цезар (головна роль);
 2015 «СишИшШоу-2» – Цезар (головна роль);
 2016 «СуперКопи» — Олександр Кудря (головна роль);
 2016 «Поганий добрий коп» — Єгор
 2016 «На лінії життя» — Олег Сирота (доброволець);
 2016 «Громадянин Ніхто»;
 2016 «СишИшШоу. Бар» – Цезар (головна роль);
 2017 «Той, хто не спить» — Боря
 2018 «Пес-4» – Максим Синельников
 2018-2020 «Дефективи» — Цезар (головна роль);

Театральні роботи 
 2017 — «Віталік», режисер Максим Голенко — Віталік;
 2019 — спільний проект з Одеським театром ім. Василька «Енеїда ХХІ», режисер Максим Голенко — Юл;
 2019 — вистава-променад «Спіймати Кайдаша», режисер Максим Голенко — Лаврін;
 2019 — «Кайдаші», режисер Максим Голенко — Лаврін;
 2020 — «Механічний апельсин», режисер Максим Голенко — Джорджик/Мєнт/Новий кент.

Посилання 
 https://www.kino-teatr.ru › post › bio
Феликс Аброскин - актёр - биография - Кино-Театр.РУ
 https://wild-t.com.ua › abroskin-feliks
Аброскін Фелікс - ДИКИЙ театр • WILD theatre
 https://theatre.love › fel-ks-abrosk-n
Аброскін Фелікс | Особа | Theatre.love – сервіс рекомендацій, заснований ...

Примітки